Nazca — cidade no Peru
 Cultura nasca
 Placa de Nazca
 Nazca (província) — no Peru
 Nazca (distrito)
 BMW Nazca C2
 F/Nazca Saatchi & Saatchi — agência de publicidade
 Linhas de Nasca
 Deserto de Nazca ou Deserto de Sechura

Desambiguações de topônimos